Медали завоевали представители 79 стран, в шестёрку попадали спортсмены 92 стран.

Медали

Неофициальный командный зачёт 
Сводная таблица завоёванных на Играх медалей и набранных условных очков по странам. Условные очки считаются по принципу: 1-е место — 7, 2-е — 5, …, 6-е — 1.

См. также 
 Общий медальный зачёт Олимпийских игр
 Список олимпийских медалистов

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет — Атланта 1996 — Медальный зачет

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1996